Ln puede hacer referencia a:

 Logaritmo neperiano.
 ln, comando del estándar de Unix para crear un enlace.